This Is Who We Are kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
This Is Who We Are (album), een studioalbum van Di-Rect
This Is Who We Are (single), een single van dit album
Homoniem muziekstuk